Spießl oder Spiessl ist der Name von

 Bernd Spiessl (1921–2002), deutscher Mediziner
 Wolfgang Spießl (1938–1998), deutscher Politiker